David B. Steinman – ingegnere statunitense, progettista del Mackinac Bridge
 Jim Steinman – produttore discografico, compositore e pianista statunitense
 J.S. Steinman – personaggio del videogioco BioShock
 Ralph Steinman – biologo canadese, Premio Nobel per la medicina 2011

Pagine correlate
 Steinmann